Trümmer bezeichnet:

 Trümmer, Überreste eines zerstörten Bauwerks oder Fahrzeugs
 Trümmer (Band), Hamburger Band

Siehe auch:
 Trummer
 Trum